Feynmanův bod je řada šesti devítek za sebou, která začíná na 762. místě desetinného rozvoje čísla π. Je pojmenován po fyzikovi Richardovi Feynmanovi, který na jedné přednášce prohlásil, že by si chtěl číselný rozvoj π zapamatovat až do tohoto místa, protože by ho pak mohl recitovat a zakončit slovy, „…devět devět devět devět devět devět a tak dále,“ čímž by naznačil, že pí je racionální číslo.

Pro náhodně zvolené normální číslo je pravděpodobnost, že se takto brzy v jeho desetinném rozvoji objeví sekvence šesti zvolených číslic, jen 0,08 %. To, jestli je π normálním číslem, zůstává otevřenou otázkou.

Další řada šesti stejných číslic, která se v π objeví, začíná na 193 034. místě a jsou to také devítky. Další taková řada je složena z osmiček a začíná na 222 299. místě.

Feynmanův bod je také prvním místem, kde se objeví řada stejných číslic delší než tři číslice.

Desetinný rozvoj 
Desetinný rozvoj π do Feynmanova bodu je následovný:

První výskyt šestičíselných sekvencí v desetinném rozvoji π 
 000000 : začíná na 1 699 927. desetinném místě
 111111 : začíná na 255 945. desetinném místě
 222222 : začíná na 963 024. desetinném místě
 333333 : začíná na 710 100. desetinném místě (a je následována další trojkou)
 444444 : začíná na 828 499. desetinném místě
 555555 : začíná na 244 453. desetinném místě
 666666 : začíná na 252 499. desetinném místě
 777777 : začíná na 399 579. desetinném místě
 888888 : začíná na 222 299. desetinném místě
 999999 : začíná na 762. desetinném místě

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Feynman Point na MathWorld

Matematické konstanty